Македонцы (или македоняне) — население древней Македонии.
 Македоняне — население исторической области Македония.
 Македонцы — современный южнославянский народ.

См. также 
 Македонцы-мусульмане